Bosansko Grahovo – comune della Bosnia ed Erzegovina
Grahovo – frazione del Montenegro
Grahovo ob Bači – frazione della Slovenia